Ольга Белоусова:
 Белоусова, Ольга Васильевна (1909—1988) — депутат Верховного совета СССР 2-го созыва.
 Белоусова, Ольга Сергеевна (род. 2001) — российская футболистка.